Новокодацька вулиця (Дніпро)
 Новокодацька вулиця (Київ)